

Cucina
 Borlenghi – piatto della cucina emiliana

Persone
 Aldo Borlenghi – poeta, critico letterario e accademico italiano
 Pietro Carlo Borlenghi – baritono italiano
 Sergio Borlenghi – cestista italiano